Magnum kan være flere ting:

 Magnum (is) – en is fra Unilever
 Magnum (flaske) – en størrelse champagneflaske
 Magnum Photos – international fotosammenslutning
 Magnum (kaliber) – en slags pistol- og geværammunition
 Magnum, P.I. – en tv-serie med Tom Selleck
 Magnum er desuden modelbetegnelse for en lastbilserie fra Renault Trucks